Ove Høegh-Guldberg Hoff er navnet på flere personer:

 Ove Høegh-Guldberg Hoff (ingeniør) (1905-1972) – dansk civilingeniør og professor
 Ove Høegh-Guldberg Hoff (officer) (født 1942) – dansk officer

Se også:
 Ove Høegh-Guldberg (flertydig)